Hydrocotyle japonica är en flockblommig växtart som beskrevs av Tomitaro Makino. Hydrocotyle japonica ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
japonica